Zejnullahu ist der Familienname von

Eroll Zejnullahu (* 1994), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
Jusuf Zejnullahu (* 1944), kosovo-albanischer Politiker